JEL puede referirse a:

 Las siglas en euskera de Dios y Ley vieja (Jaun Goikua eta Lege zarra), lema del nacionalismo vasco. En turco es amigo para toda la vida 
 Códigos de clasificación JEL, sistema de clasificación del Journal of Economic Literature.
 Junta Española de Liberación, institución creada por parte del exilio español republicano tras la Guerra Civil.